De 27ste editie van de Clásica San Sebastián werd gehouden op 4 augustus 2007 in en om de Baskische stad San Sebastian, Spanje.

Verloop 
Na 30 kilometer koersen werden de eerste serieuze demarrages geplaatst, waaruit een kopgroep van 23 man ontstond. In de groep hadden bijna alle ploegen wel een renner zitten, waarbij opvallend was dat Euskaltel drie mannen naar voren had gestuurd, en Discovery Channel en Rabobank geen.

De maximale voorsprong van de groep liep op tot 3'50", totdat het peloton de snelheid op begon te schroeven. In de aanloop van de Jaizkibel, bij een verschil van '1'50, viel de kopgroep uit elkaar. Een nieuwe kopgroep van 4 man werd gevormd, waarin Arrieta, Albasini, Vandewalle en Lopez Garcia zaten. Tijdens de beklimming werd laatstgenoemde gelost, een het trio ging verder.

Even leken de drie stand te houden tot aan de meet, maar vlak voor de laatste beklimming (de Alto de Gurutze) werden ze door het peloton bijgehaald. Deze hergroepering zorgde voor een demarrage van Alejandro Valverde, die Carlos Sastre en Davide Rebellin met zich meekreeg. Deze ontsnapping leidde tot niets, waardoor het peloton als geheel afdaalde.

Na de afdaling demarreerden Leonardo Bertagnolli van Liquigas en Juan Manuel Gárate van Quick·Step - Innergetic. Het duo pakte snel 40 seconden op de achtervolgers, die niet goed samenwerkten. Astarloza, Sastre, Barredo, Ballan en Valverde probeerden nog wel de koplopers te achterhalen door weg te springen uit het peloton, maar het was al te laat. Het duo ging samen naar de finish, waar Gárate in de sprint kansloos was tegenover Bertagnolli. Alejandro Valverde won de sprint om de derde plek, voor Ballan, Barredo, Astarloza en Sastre. Xavier Florencio, de winnaar van de vorige editie, eindigde als negende op een halve minuut.

Uitslag

Trivia 
 De ploeg Astana deed niet mee aan deze wedstrijd. Het Kazachs-Zwitserse team had besloten in de maand augustus geen ProTour-wedstrijden meer te rijden.

2007
Eendagswielerwedstrijd in 2007
UCI ProTour 2007